Les élections au Parlement des Canaries de 2015 ont lieu le . Ce fut les neuvièmes élections au Parlement des Canaries depuis la promulgation de la loi organique du 16 août 1982 portant sur le statut d'autonomie des Îles Canaries, la précédente élection avait eu lieu en 2011. Ces élections ont élu les députés de la IXe législature du Parlement des Canaries.

C'est la Coalition canarienne qui remporte le plus de sièges au Parlement avec 18 sièges obtenus. Cependant, en nombre de voix, c'est le Parti socialiste ouvrier espagnol (PSOE) qui arrive en tête avec un total de 19,89% des votes obtenus. Ces élections marquent un fort recul du Parti Populaire (PP) qui perd 9 sièges ainsi que près de 13% des suffrages exprimés par rapport aux précédentes élections. Les formations Podemos, Groupement indépendant d'El Hierro (AHI) (en coalition avec la Coalition canarienne) et Groupement socialiste gomérien (ASG) sont les nouvelles formations qui font leurs entrées au Parlement par rapport aux précédentes élections.

Résultats

Par circonscription

Notes et références 

Îles Canaries
2015
Politique dans les îles Canaries